Rolan Aleksandrovitch Goussev (en ) est un joueur de football russe né en 1977 à Achgabat (URSS, aujourd'hui Turkménistan) ayant évolué au poste de milieu droit.

Il est particulièrement doué en ce qui concerne les coups francs et les corners.

Biographie 

Rolan Goussev est né à Achgabat mais déménage à Moscou à l'âge de 9 ans où il est entré à l'école de football du Dynamo Moscou.

Il a commencé à jouer pour le Dinamo à partir de 1997 mais est transféré aux rivaux du CSKA Moscou avec qui il termine à la seconde place du Championnat en 2002 et il est élu avec son coéquipier  Dmitri Kiritchenko, meilleur buteur avec 15 réalisations chacun. Il est Champion de Russie en 2003 puis en 2005, année où il remporte aussi la Coupe de l'UEFA.

Il signe ensuite un contrat en 2008 avec le Dniepr Dniepropetrovsk, puis part en 2009 pour l'Arsenal Kiev.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Russie : 2003, 2005, 2006.
 Coupe de Russie : 2002, 2005, 2006
 Coupe de l'UEFA : 2005.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Naissance en septembre 1977
Naissance à Achgabat
Naissance en RSS du Turkménistan